NFM steht für:
 N-Methylformamid, chemische Verbindung aus der Gruppe der Carbonsäureamide
 Narrow-band frequency modulation, eine schmalbandige Frequenzmodulation, siehe Schmalband-FM
 Neurofibromatose, eine Erbkrankheit

Abkürzung